Denumirea de Cornu de Jos se poate referi la:
Localități din județul Prahova, România:
Cornu de Jos, o localitate din comuna Cornu
Cornu de Jos, o localitate din comuna Drăgănești